Кемеровское военно-пехотное училище (оно же Канское военно-пехотное училище) — высшее военное заведение, сформированное в 1939 году.

История училища 
Канское военно-пехотное училище, сформировано в соответствии с директивой Наркома обороны СССР № 4/2/103014 от 31 декабря 1939 года, директивой Военного совета СибВО № 4/005 от 6 января 1940 года и приказом командующего войсками СибВО № 006 от 1 февраля 1940 года в городе Канске Красноярского края.

Формирование училища в период с 31 января по 7 февраля 1940 года. было возложено на командира 102 стрелковой дивизии полковника Куталева.

Формирование проводилось за счет личного состава 102-й и 57-й стрелковых дивизий, ранее принимавших участие в боях на Халхин-Голе.

На второй курс был переведен батальон курсантов Омского военного училища имени М. В. Фрунзе.

5 января 1941 года в соответствии с приказом НКО от 19 октября 1940 г. и приказом командующего войсками СибВО № 0152 от 11 ноября 1940 года училище переведено в Кемерово и переименовано в Кемеровское военно-пехотное училище.

В июне 1941 года училище осуществило первый выпуск офицеров в количестве 798 человек.

В годы Великой Отечественной войны училищем проведено 16 выпусков и передано в действующую армию 3481 курсант, 7075 офицеров, из них: 5 старших лейтенантов, 4232 лейтенанта, 2838 младших лейтенантов.

Училище расформировано в 1951 году

Боевое знамя

Начальники училища 

В разные годы училище возглавляли:
 (??.03.1940 г.- ??.10.1940 г.) — полковник Куталев, Гавриил Антонович
 (??.10.1940 г.- 4.11.1941 г.) — полковник Смирнов, Михаил Николаевич
 (5.11.1941 г. — 8.01.1942 г.) — полковник Бурмаков, Иван Дмитриевич
 (9.01.1942 г. — 27.8.1942 г.) — полковник Костюк И. С.
 (27.8.1942 г. — 18.10.1942 г.) — полковник Титов В. Д.
 (18.10.1942 г.- 11.8.1943 г.) — генерал-майор Визжилин, Виктор Алексеевич
 (11.8.1943 г. — 1946 г.) — генерал-майор Морозов, Иван Данилович
 (26.6.1947 г. — 05.1951 г.) — генерал-майор Лиленков, Георгий Павлович

Известные выпускники 
 Герои Советского Союза
 Басманов, Владимир Иванович, выпускник 1941 года
 Багиров, Мусеиб Багир оглы, выпускник 1943 года
 Волошин, Иван Андреевич, выпускник 1943 года
 Ершов, Алексей Иванович, выпускник 1943 года
 Красильников, Геннадий Иванович, выпускник 1943 года
 Крикуненко, Вениамин Александрович, выпускник 1943 года
 Мартынов, Иван Степанович, выпускник 1943 года
 Мычко, Иван Иванович, выпускник 1943 года
 Панженский, Алексей Афанасьевич, выпускник 1943 года
 Степанов, Николай Петрович, выпускник 1943 года
 Яценко, Пётр Григорьевич, выпускник 1943 года

См. также 
 Омское высшее общевойсковое командное училище
 2-е Омское военно-пехотное училище
 Новосибирское военно-пехотное училище
 Владивостокская пехотная школа
 Иркутская пехотная школа

Примечания

Литература 
 Иванов С. Н. Военные училища Наркомата Обороны СССР В Сибирском военном округе в годы Великой Отечественной войны (1941 −1945 гг.), Новосибирск, 2010
 Бокарев, В. П. Военные училища — школа подготовки офицерских кадров / В. П. Бокарев. — М., 1982.
 
 
 Омское Краснознамённое. Омск. 1965 год.
 Омское Дважды Краснознамённое. Омск. 1969 год.
 В Сибири Рождённое. Страницы истории Омского высшего общевойскового командного дважды Краснознамённого училища им. М. В. Фрунзе, Омск, Омское книжное издательство. 1987 год.
 Омский кадетский корпус : история и современность / Басаев Виктор Романович. — Омск: Омский дом печати, 2003. — ISBN 5-86849-251-X
 Тучинский Г. И. «В суровой Сибири, у быстрой реки…»: [Кантата] / Г. И. Тучинский; Сл. А. Грызова // Омское высшее общевойсковое командное училище за 180 лет своего существования и развития… — Омск, 1993.
 Надь Ф. 180 лет на страже Родины: [Кадет. корпус — общевойск. училище] / Ф. Надь // Веч. Омск. — 1993. — 6 мая.
 Омское высшее общевойсковое командное училище за 180 лет своего существования и развития. Роль исторических традиций высших учебных заведений Сибири и России в духовном и профессиональном становлении молодого специалиста: (Тез. докл.). — Омск, 1993.

Военные высшие учебные заведения СССР
Высшие учебные заведения Кемерова
История Канска